Jane Brockman ist der Name folgender Personen:

* Jane Brockman (Komponistin) (* 1949), US-amerikanische Komponistin
 Jane Brockman (Sängerin), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin